kazamata – w dawnych fortyfikacjach nazwa schronu w twierdzy bastionowej lub w forcie.
 kazamata – na dawnych okrętach wojennych – zamknięte opancerzone pomieszczenie, w którym znajdowało się działo wraz z obsługą.